

Cinéma 

 Boys Don't Cry, un film américain de Kimberly Peirce sorti en 1999.

Roman 

 Boys Don't Cry, un roman britannique de Malorie Blackman publié en 2011.

Musique

Groupe 

 Boys Don't Cry, un groupe de pop/rock britannique des années 1980.

Album 

 Boys Don't Cry, le titre américain de l'album Three Imaginary Boys de The Cure sorti en 1980 ;
 Boys Don't Cry, un album de Rumer sorti en 2012 ;
 Boys Don't Cry, un album de Frank Ocean sorti en 2016.

Chanson 

 Boys Don't Cry, une chanson de The Cure sortie en 1979 ;
 Namida wo Misenaide ~Boys Don't Cry~, une chanson de Wink sortie en 1989 ;
 Boys Don't Cry, une chanson de Plumb sortie en 2003 ;
 Boys Don't Cry, une chanson de Natalia Kills extraite de l'album Trouble sorti en septembre 2013.

Voir aussi 

 Les garçons se cachent pour pleurer

Homonymie de titre